Guinees voetbalelftal (mannen)
 Guinees voetbalelftal (vrouwen)